Constitution grecque de 1822
 Constitution portugaise de 1822